У́лица Сталева́ров — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР. Названа в честь сталеваров — рабочих металлургов.

Россия 
 Улица Сталеваров — улица в Москве.
 Улица Сталеваров — улица в Челябинске.
 Улица Сталеваров — улица в Череповце.
 Улица Сталеваров — улица в Электростали.

Украина 
 Улица Сталеваров — улица в Донецке.
 Улица Сталеваров — улица в Запорожье.

Интересный факт 
Упоминается в песне группы «Валентин Стрыкало» «Улица Сталеваров».